Clathroporina — рід лишайників родини Porinaceae. Назва вперше опублікована 1882 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 20.11.2019 налічує 36 видів роду Clathroporina:

Примітки

Джерела 
 Müller, J. 1882. Lichenologische Beiträge XVI. Flora (Regensburg). 65(33):515-519 - P.517

Роди грибів
Остропальні
Лишайники